Agatho van Alexandrië, Koptisch patriarch (661-677)
 paus Agatho, paus (678-681)